Неприкаса́емые:
 Неприкасаемые — касты в Индии и некоторых других странах.

 «Неприкасаемые» — российская музыкальная группа, созданная Гариком Сукачёвым в 1994 году.

 Неприкасаемые (фильм, 1969) (ит.) — фильм Джулиано Монтальдо (1969)
 «Неприкасаемые» () — криминальная драма Брайана Де Пальмы (1987).
 «Неприкасаемые» () — американский телесериал 1993—1994 годов про Аль Капоне.
  — украинский телесериал Максима Паперника (2010).
 «Неприкасаемые» () — фильм Оливье Маршаля (2011).
 «1+1» (оригинальное название — «Неприкасаемые», ) — фильм Оливье Накаша (2011).